Termenul „Melk” se poate referi la:

 Melk, oraș în Austria Inferioară, 
 Melk (râu) în Austria Inferioară
 Districtul Melk, Austria Inferioară
 Abația Melk în Austria Inferioară
 Hidrocentrala Melk situată pe Dunăre în Austria
Nume de persoane

 Heinrich von Melk, scriitor din evul mediu
 Adson von Melk, a scris romanul Der Name der Rose
 Ava von Melk, poetă germană,

Vezi și
Melc